R52, R 52 oder R-52 steht für:
 R 52 (Schädlich für Wasserorganismen), kodifizierter Warnhinweis zur Charakterisierung der Gefahrenmerkmale von Gefahrstoffen, siehe R- und S-Sätze#Liste der Hinweise auf besondere Risiken (R-Sätze)

Fahrzeuge:
 BMW R 52, deutsches Motorrad
 Mini R52, deutscher PKW von Mini, siehe Mini (BMW Group)#Mini (R50/R52/R53, 2001–2006)

Verkehrsstraßen:
 R52 (Belgien), belgischer Autobahnring um Tournai, siehe Liste der Autobahnen in Belgien
 Provincial route R52, südafrikanische Straße
 Rychlostní silnice 52, tschechische Autobahn, siehe Dálnice 52

Siehe auch:
 DR-Baureihe 52
 BR-Klasse 52

R52